

Прізвище 

Джонні Бакленд, Джонатан Марк Бакленд — британський музикант та мультиінструменталіст. 
 Ніколас Бакленд (англ. Nicholas Buckland; *9 червня 1989, Ноттінгем, Велика Британія) — британський фігурист.

Топонім 

 Бакленд — місто, штат Аляска
 Бакленд — місто, штат Массачусетс
 Бакленд — селище, штат Огайо